Weichel est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
 (1891-1956), homme politique américain de l'Ohio
 (né en 1984), combattant allemand d'arts martiaux mixtes
 (né en 1997), joueur de hockey sur glace danois
Oscar Weichel (1894-1968), homme politique fédéral canadien
Per Weichel (né en 1942), tireur olympique danois
William George Weichel (1870-1949), marchand et homme politique canadien

Homonymie de patronyme